TAH ou Tah peut faire référence à :

Code 
TAH ou tah est un code qui peut faire référence à :
 TAH,  ;
 TAH,  la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, selon son code officiel pour l'Association internationale des fédérations d'athlétisme ;
 tah, le tahitien, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Freaky Tah (1971-1999), rappeur et promoteur américain ;
 Jonathan Tah (1996-), footballeur allemand ;
 Sidi Ould Tah (1964-), homme politique et économiste mauritanien.

Sigle 
TAH est un sigle qui peut faire référence à :
 Taiwan Adventist Hospital, hôpital adventiste de Taïwan ;
 Trans-African Highways, réseau des routes transafricaines.

Toponyme 

 Sebkha Tah, une sebkha située à l'extrême-sud du Maroc,